MPM est un sigle qui peut désigner :

 la Communauté urbaine de Marseille ;
 la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures ; 
 le diplôme canadien Maîtrise en gestion de projet ;
 Manufacturing Process Management ou gestion du processus de fabrication ;
  ;
 le Mouvement populaire mahorais, un parti politique de Mayotte ;
 mesure par minute ou mot par minute ;
 la méthode des potentiels Metra ;
 Multi-Processing Modules, module de gestion des processus dans le serveur web Apache HTTP Server ;
MPM Motors est un constructeur automobile Français.

MPM est aussi le code AITA de l'Aéroport international de Maputo.

Voir aussi
Une rame de Métro pneumatique marseillais, voir MPM 76
Une rame de Matériel pneumatique de Montréal, voir MPM-10